Liu Chuang puede referirse a las siguientes personas:

 Liu Chuang (taekwondo), practicante de taekwondo chino;
 Liu Chuang (yudoca), yudoca china.